Хесус Мендоза има више значења:

 Хесус Мендоза (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Мендоза (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику